Cnidium myrrhidifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Cnidium myrrhidifolium ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
myrrhidifolium